Алекса́ндр Алекса́ндрович Его́ров:
 Егоров, Александр Александрович (1874—1969) — советский винодел.
 Егоров, Александр Александрович (1887—1959) — русский и советский хоровой дирижёр, педагог и композитор.
 Егоров, Александр Александрович (1903—1988) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Егоров, Александр Александрович (1902—1957) — капитан траулерного флота, дважды кавалер ордена Ленина